Амфициони́ды, или медведесобаки (Amphicyonidae) — семейство вымерших псообразных хищных млекопитающих. Первые известные представители возникли в эоцене (около 50 миллионов лет назад), последние представители просуществовали до позднего миоцена (9 млн лет назад). Внешне амфиционовые напоминали нечто среднее между медведями и псовыми, из-за чего по-английски они называются Bear dogs — медведесобаки или собакомедведи. Раньше среди учёных не было единого мнения, в какое семейство их правильнее определить — к псовым или медвежьим, — однако сегодня их, как правило, выделяют в особое семейство.

Большинство амфиционовых были коренастыми зверями с относительно короткими лапами. Телосложение представителей некоторых родов, таких как Cynelos, было более стройным. Амфиционовые относились к первым крупным представителям хищных. Одним из наиболее ранних родов, датированным эоценом, являлся Simamphicyon. В течение миоцена возникло множество разных видов амфиционовых, от всеядных до довольно специализированных плотоядных. Самым известным родом является Amphicyon — его представители имели массу до 500 кг и длину тела до 2,5 м. Своими мощными зубами амфиционы были, вероятно, даже в состоянии перекусывать кости. Это предположение подкрепляется широкими местами мускульных оснований на черепах амфиционов.

Систематика 

 Подсемейство Amphicyoninae
 Род Agnotherium
 A. antiquus
 A. grivense
 Род Amphicyon
 A. frendens
 A. bohemicus
 A. castellanus
 A. caucasicus
 A. galushai
 A. giganteus
 A. ingens
 A. intermedius (типовой вид)
 A. laugnacensis
 A. longiramus
 A. major
 A. pontoni
 A. reinheimeri
 A. riggsi
 A. tairumensis
 A. ulungurensis
 Род Amphicyonopsis
 A. serus
 Род Brachycyon
 B. reyi
 B. palaeolycos
 B. gaudryi
 Род Cynelos
 C. caroniavorus
 C. crassidens
 C. helbingo
 C. idoneus
 C. jourdan
 C. lemanensis
 C. pivetaui
 C. rugosidens
 C. schlosseri
 C. sinapius
 Род Cynodictis
 C. lacustris
 Род Euroamphicyon
 E. olisiponensis
 Род Gobicyon
 G. macrognathus
 G. zhegalloi
 Род Guangxicyon
 G. sinoamericanus
 Род Haplocyon
 H. elegans
 H. crucians
 Род Haplocyonoides
 H. mordax
 H. serbiae
 H. ponticus
 Род Haplocyonopsis
 Род Harpagocyon
 Род Heducides
 Род Ischyrocyon
 I. gidleyi
 Род Paradaphoenus
 P. cuspigerus
 P. minimus
 P. tooheyi
 Род Pericyon
 Род Pliocyon
 P. medius
 P. robustus
 Род Proamphicyon
 Род Protemnocyon
 Род Pseudarctos
 P. bavaricus
 Род Pseudamphicyon
 P. bavaricus
 Род Pseudocyon
 P. sansaniensis
 P. steinheimensis
 P. styriacus
 Род Pseudocyonopsis
 P. ambiguus
 P. antiquus
 P. quercensis
 Род Symplectocyon
 Род Ysengrinia
 Y. americanus
 Y. depereti
 Y. geraniana
 Y. ginsburg
 Y. tolosana
 Подсемейство Daphoeninae(Северная Америка)
 Род Adilophontes
 A. brachykolos
 Род Borocyon
 Род Brachyrhyncocyon
 B. dodgei
 B. montanus
 Род Daphoenictis
 D. tedfordi
 Род Daphoenodon
 D. falkenbachi
 D. notionastes
 D. robustum
 D. periculosus
 D. skinneri
 D. superbus
 Род Daphoenus
 D. dodgei or Daphoenocyon dodgei
 D. felinus
 D. hartshornianus
 D. inflatus
 D. lambei
 D. nebrascensis
 D. socialis
 D. transversus
 D. vetus
 Род Paradaphoenus
 P. cuspigerus
 P. minimus
 P. tooheyi
 Подсемейство Temnocyoninae (Северная Америка)
 Род Mammacyon
 M. obtusidens
 Род Temnocyon
 T. altigenis
 T. ferox
 T. percussor
 T. venator
 Подсемейство Thanmastocyoninae

Примечания

Литература 
 Jordi Augusti: Mammoths, Sabertooths and Hominids 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe, Columbia University Press, 2002. ISBN 0-231-11640-3

Амфиционовые
†
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие эоцена